Gorch Fock puede referirse a:

 Gorch Fock, seudónimo de Johann Wilhelm Kinau (1880-1916), autor alemán. 
 Gorch Fock, buque de vela bautizado en su honor.
 Gorch Fock, sucesor del buque anterior.